Az 1953-as magyar férfi nagypályás kézilabda-bajnokság a huszonhetedik nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A csapatok területi (budapesti és megyei) bajnokságokban játszottak. Budapestről az első négy helyezett játszhatott az országos döntőben (középdöntőket nem rendeztek). Budapesten tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak. Az országos döntőben már csak egy kör volt.

Országos döntő 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Budapesti csoport 
A Népsportban nincs meg a végeredmény. Az utolsó közölt tabella (1953.05.29.) és a később közölt eredmények (nincs meg mindegyik) alapján az állás: 1. Csepeli Vasas 34, 2. Bp. Honvéd 31 (5), 3. Bp. Dózsa 29 (1), 4. Bp. Vörös Meteor 27 (1), 5. Bp. Vasas 21 (3), 6. Bp. Vörös Lobogó 19 (1), 7. VL Táncsics Bőrgyár 18 (2), 8. Bp. Haladás 18 (1), 9. VM Tüker 16 (4), 10. Bp. Kinizsi 13 (2), 11. Rákospalotai Lokomotív 12 (1), 12. Építők Metró 4 pont (1). Zárójelben a hiányzó meccsek száma van.

Terembajnokság

Országos döntő 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Országos középdöntő 
I.: 1. Bp. Dózsa 8, 2. Diósgyőri Vasas 6, 3. Tatabányai Bányász 2, 4. Debreceni Honvéd 2, 5. Békéscsabai Lokomotív 2 pont
II.: 1. Bp. Vörös Meteor 8, 2. Debreceni Lokomotív 6, 3. Miskolci Vörös Meteor 4, 4. Martfűi Vörös Lobogó 2, 5. Egri Haladás 0 pont
III.: 1. Bp. Honvéd 8, 2. Győri Vasas 4, 3. Győri Fonó 4, 4. Pécsi Honvéd 4, 5. Budakalászi Vörös Lobogó 0 pont

Budapesti csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Népsport 1953.09.28. (döntő) 1953.02.23. (terem döntő) 1953.02.09. (terem középdöntő) 1953.02.03. (terem Bp)

F1953
Magyarferfinagypalyaskezilabdabajnoksag